Rodópis (hetera) — hetera citada nas Histórias de Heródoto
 Rodópis (conto) — conto egípcio que inspirou Cinderela
 Rodópis (planta) — gênero de planta
 Rodópis (ave) — gênero de ave
 Rhodopis vesper — sua espécie